Endress oder Endreß ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Endreß (* 1971), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Bildungsmanager sowie Musiker
 Artur Endreß (* 1932), deutscher Eishockeyspieler
 Edgar Endress (* 1970), chilenischer Künstler
 Georg Endress (1924–2008), Schweizer Unternehmer
 Gerhard Endreß (* 1939), deutscher Arabist 
 Gudrun Endress (* 1941), deutsche Jazz-Journalistin
 Jochen Endreß (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Martin Endreß (* 1960), deutscher Soziologe
 Markus Endress (* 1975), österreichischer Fußballtorhüter
 Peter Karl Endress (* 1942), Schweizer Botaniker 
 Philipp Anton Christoph Endress (1806–1831), Botaniker

Siehe auch:
 Endress+Hauser, Schweizer Unternehmen der Mess- und Regeltechnik
 Endres
 Entress